Елена Юрьевна Данилова (родилась 17 июня 1987 в Воронеже) — российская футболистка, нападающая. Выступала за женскую сборную России по футболу. Лучший бомбардир молодёжного чемпионата Европы 2005 и 2006 годов. Чемпион Европы 2005 года (в категории до 19 лет).

Биография 
С января 2006 г. вместе с Еленой Тереховой выступала в команде «Индиана» (США), но пропустила большую часть сезона из-за травмы. Команда, тем не менее, стала чемпионом.

Вернулась в Россию, в 2009 выступала за «ФК Россиянка», с 2010 по 2012 годы была в воронежской «Энергии». Часто играла в связке с Еленой Тереховой. С 2012 по 2018 год играла за «Рязань-ВДВ», становилась чемпионкой (2013, 2018), серебряным (2017) и бронзовым (2016) призёром чемпионата России, обладательницей (2014) и финалисткой (2018) Кубка России. В 2018 году стала лучшим бомбардиром чемпионата России (11 голов).

2 ноября 2018 года заявила о завершении карьеры в сборной России.

Футбольные достижения

Командные 

 Чемпионка России (3): 2002, 2003, 2018
 Вице-чемпионка России (3): 2001, 2009, 2010
 Чемпионка США: 2007
 Чемпионка Европы 2005 года в Венгрии (до 19 лет).

Личные 
 Лучший бомбардир Чемпионата Европы среди молодёжных команд до 19 лет 2005 и 2006 годов.

Статистика выступлений

Клубная

Сборная 
 2005  Рязань-ВДВ (Рязань)  9 в финале за Женскую сборную России по футболу (молодёжную)
 2006  Спартак (Москва)  7 в финале за Женскую сборную России по футболу (молодёжную)
 2009  Россиянка (Московская область)  1 за Женскую сборную России по футболу
 2010  Энергия (Воронеж)  4 за Женскую сборную России по футболу

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Футбольного клуба «Россиянка»
 Профиль на сайте РФС
 

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»
Игроки ЖФК «Спартак»
Игроки ЖФК «Индиана»
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж